Карафа:

Знатный неаполитанский род

 Оливьеро Карафа — кардинал
 Джанпьетро Карафа — племянник предыдущего, римский папа Павел IV.
 Карафа, Антонио (кардинал) — племянник предыдущего, кардинал.
 Карафа, Антонио (фельдмаршал) — имперский полководец.
 Карафа, Грегорио (1615—1690) — великий магистр ордена Святого Иоанна (1680—1690), племянник папы римского Павла IV.
 Диомед Карафа — писатель.

Карафа ди Калабрано

 Микеле Энрико Карафа ди Колобрано — итальянский композитор
 Франческо Карафа ди Колобрано — итальянский поэт